Pelagi (heresiarca), religiós cristià dels segles IV-V 
 Pelagi, Arseni i Silvà d'Arlanza (Castella,  – San Pedro de Arlanza, ~950), tres anacoretes que visqueren al lloc on es fundà el monestir de San Pedro de Arlanza, venerats com a sants a l'Església catòlica
 Pelagi d'Astúries (Vall del Liébana, ~690 - Cangues d'Onís, 737), cabdill astur que va protagonitzar una rebel·lió contra
 Pelagi I (Roma, ? - 561), Papa de Roma (556-61)
 Papa Pelagi II (Roma, ? - Roma, 590), Papa de Roma (579-90)
 Pelagi de Còrdova (Albeos, Crecente, Pontevedra, ~912 – Còrdova, 926), nen cristià, mort a Còrdova a mans dels musulmans, considerat màrtir i venerat com a sant a l'Església catòlica
 Pelagi Patrici, escriptor grec que suposadament hauria començat l'Homero-Centra, o Homero-Centrones, compost finalment per l'emperadriu Eudòxia Augusta, però l'hauria deixat sense acabar, el nom Patrici seria més aviat un títol